Seaforth – miejscowość na Jamajce
 Seaforth – miejscowość w Karolinie Północnej (USA)
 Seaforth – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Merseyside
 Seaforth – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Redwood
 Seaforth – miejscowość w Nowej Południowej Walii (Australia)
 Seaforth – miejscowość w Nowej Szkocji (Kanada)
 Seaforth – miejscowość w Ontario (Kanada)
 Seaforth – miejscowość w Queensland (Australia)